Gibert-Lametzi Mária Karolina Sarolta Gabriella (született: Marie Caroline Charlotte Gabrielle Gibert de Lametz; Coulomiers, 1793. július 18. – Monaco, 1879. november 25.) monacói hercegné, I. Floresztán monacói herceg felesége.

Élete 
Mária Karolina 1793 júliusában született Charles-Thomas Gibert de Lametz és Marie-Francoise Le Gras de Vaubercey gyermekeként. Szülei még gyermekkorában elváltak. Eredetileg színpadi színésznő volt. 23 esztendős korában, 1816. november 27-én házasságot kötött Párizsban a 31 éves monacói trónörökös herceggel, Floresztánnal. Férjének két gyermeket szült házasságuk 39 éve során, egy fiút és egy leányt.

Gyermekei:
 Károly (1818. december 8. – 1889. szeptember 10.), ő 1846. szeptember 28-án elvette a 18 éves Mérode Antónia grófnőt, aki frigyük 17 éve alatt egy fiút szült hitvesének, Albertet. Károly 1856-ban, apja halála után lépett a hercegi trónra, III. Károly néven.

 Florestine Gabrielle Antoinette (1833. október 22. – 1897. április 4.), ő 1863. február 15-től az 52 éves, özvegy és négygyermekes Friedrich Wilhelm Alexander Ferdinand von Württemberg (1810–1869) urach-i gróf második felesége lett, akitől két fia született, Vilmos és Károly. 

1841-ben Mária férje lépett a trónra, I. Floresztán néven, ám az újdonsült herceg sajnos képtelen volt vállalni az új rangjával járó különféle élethelyzeteket, így a férfi csupán névleg volt Monaco uralkodója, míg a valódi hatalmat a neje tartotta kezében. Karolina képes volt uralni a hercegség jövőjét fenyegető súlyos gazdasági gondokat is. A hercegi pár, azért, hogy megnyerje népe rokonszenvét, két különféle alkotmányváltozatot is előterjesztett részükre, ám azt a lakosság nem fogadta túlzott támogatással, különösen Menton városának polgárai. 1856-ra az uralkodó már kétségbeejtő mértékben elveszítette népe addigi csekély szeretetét is. Miután 1848-ban több európai városban is kitört a forradalom, ezeken felbátorodva Menton és Roquebrune települések is függetlenné nyilvánították magukat, s azt remélték, hogy majd Szardíniához csatolják őket. Jogállásuk végül bizonytalan maradt, egészen 1861-ig, amikor Franciaországhoz csatolták őket.

Férje 1856. június 20-án, 70 esztendős korában hunyt el, Párizsban, míg özvegye, Mária Karolina 1879. november 25-én, 86 évesen távozott az élők sorából, Monaco-ban.

Felmenői

Jegyzetek 

Monaco hercegnéi
1793-ban született személyek
1879-ben elhunyt személyek
Grimaldi-ház